La Resolana kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Resolana, Casimiro Castillo, ort, 
 La Resolana, Acatic, ort, 
 La Resolana, Michoacán de Ocampo, ort, Cotija, 

Robotskapade Mexikoförgreningar